Щёлоков — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Щёлоков, Александр Александрович (род. 1926) — советский и российский писатель, в том числе автор исследовательских и справочных работ по нумизматике и бонистике.
 Щелоков, Виктор Фёдорович (1912—1986) — советский летчик-испытатель.
 Щёлоков, Вячеслав Иванович (1904—1975) — русский трубач и педагог.
 Щёлоков, Георгий Тимофеевич (1912—1966) — Герой Социалистического Труда.
 
 Щёлоков, Юрий Владимирович (род. 1987) — российский гребец.

